Ostprignitz-Ruppin, districte de l'estat de Brandenburg, a Alemanya
 Observatori del Patrimoni Religiós, associació per a la conservació del patrimoni cultural de totes les religions de França
 Orient Petroleum Refinery, refineria privada establerta a l'estat d'Anambra, a Nigèria
 Obras Públicas y Regadios, empresa de construcció d'infraestructures amb seu a Toledo (Espanya)